Luke White ist der Name folgender Personen:

* Luke White, 2. Baron Annaly (1829–1888)
 Luke White, 3. Baron Annaly (1857–1922)
 Luke White, 4. Baron Annaly (1885–1970)
 Luke White, 5. Baron Annaly (1927–1990)
 Luke White, 6. Baron Annaly (* 1954)